Con il termine Portamento si indica il modo di comportarsi o di camminare di una persona, tuttavia si possono intendere più significati:

Botanica 
 Portamento, la modalità di crescita delle piante.

Musica 
 Portamento, tecnica musicale di esecuzione vocale e/o strumentale.
 Portamento, album dei The Drums pubblicato nel 2011.